Иван Панькин:
 Панькин, Иван Степанович (1909—?) — советский государственный и политический деятель, председатель Волгоградского областного исполнительного комитета.
 Панькин, Иван Фёдорович (1921—1998) — советский русский писатель.